Geografia:
 Red Oak (Carolina del Nord), localitat estatunidenca de Carolina del Nord
 Red Oak (Iowa), localitat estatunidenca d'Iowa
 Red Oak (Oklahoma), localitat estatunidenca d'Oklahoma
 Red Oak (Texas), localitat estatunidenca de Texas
 Red Oaks Mill, localitat estatunidenca de Nova York